Ayacha peut désigner :

 Ayacha : une localité du Maroc ;
 Ayacha : une localité en Algérie ;

Homonymie de toponyme